Mad Max:

 Mad Max (с англ. — «Безумный Макс») — оригинальное название серии фильмов Джорджа Миллера, 1979—2015.
 Mad Max — немецкая хэви-метал-группа.
 Mad Max — видеоигра для NES, 1990. По мотивам одноимённой серии фильмов.
 Mad Max — видеоигра, 2015. По мотивам одноимённой серии фильмов.

См. также 
 Безумный Макс (значения)